Charles Francis (1851–1925) – angielski krykiecista
 Charles Spencer Francis (1853–1911) – amerykański dyplomata, ambasador w Grecji
 Charles Robert Francis (1875–1946) – amerykański żołnierz, odznaczony Medalem Honoru
 Charles Francis (1924–2009) – australijski polityk, parlamentarzysta stanowy w Wiktorii
 Charles Francis (ur. 1981) – kanadyjski pływak

Zobacz też 
 Charles Francis Adams
 Charles Francis Hockett
 Charles Francis McLaughlin
 Charles Francis Richter